Tossal de Sant Miquel, muntanya de 827 metres al municipi de Coll de Nargó.
 Tossal de Sant Miquel (Llíria), muntanya d'aquest nom a Llíria
 Tossal de Sant Miquel (jaciment)''', jaciment arqueològic ibèric a Llíria.